Holiday Inn – brano composto ed interpretato da Elton John
 Holiday Inn – marchio di hotel, posseduto da InterContinental Hotels Group
 La taverna dell'allegria (Holiday Inn) – film del 1942 con Bing Crosby e Fred Astaire noto in italiano con il titolo La taverna dell'allegria